Валютный союз — формальное межгосударственное соглашение о взаимозаменяемости валют во внутренних расчетах, о создании межнациональных или наднациональных эмиссионных центров (еврозона, зона восточно-карибского доллара и т. п.), о возможности официального, с согласия страны-эмитента, использования чужой валюты в денежном обращении своей страны. Валютными союзами не являются случаи законодательного разрешения или неформальной практики использования иностранных валют во внутреннем денежном обращении или для проведения ограниченного круга кредитно-денежных операций.

Существующие валютные союзы

Формальные валютные союзы

Валютные союзы и зоны, включающие непризнанные и частично признанные государства

Планируемые к созданию валютные союзы

Валютные союзы прошлого

Современные коллективные валюты в национальном дизайне 

В данном разделе перечислены государства и их коллективные валюты, у которых одна сторона банкноты и/или монеты оформлена в едином стиле, а другая выполнена в национальном дизайне страны-эмитента. Это могут быть как обычные участвующие в обращении денежные знаки, так и памятные или инвестиционные монеты. Такое правило (одна сторона общая, одна сторона национальная) действует или действовало во всех валютных союзах, использующих наднациональную коллективную валюту, — в еврозоне, в зоне франка КПФ, в зоне франка КФА (до 1982 года), для конфедеративной конвертируемой марки Боснии и Герцеговины.

В отличие от перечисленных права выпускать денежные знаки в с элементами национального дизайна нет у государств, входящих в зону восточно-карибского доллара (Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия). Здесь монополией на выпуск и банкнот, и монет обладает единый эмиссионный центр — Восточно-Карибский Центральный банк.

Евро 

У бумажных евро единый дизайн как лицевой, так и оборотной стороны. Все евромонеты (как обычные, так и памятные и инвестиционные) имеют общую сторону, на которой обозначено достоинство денежного знака на фоне схематической карты Европы, и национальную — с изображением, выбранным той страной, где отчеканена монета.

Российский рубль 
Российский рубль в настоящее время имеет хождение не только на территории России:

— рубль является денежной единицей Абхазии;

— рубль является денежной единицей Южной Осетии;

— согласно п. 3 ст. 13 Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией «О статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти» платёжным средством на территории комплекса Байконур являются национальные валюты Республики Казахстан и Российской Федерации. П. 14 той же статьи Соглашения устанавливает право плательщика на выбор валюты (российский рубль или тенге) при платежах между юридическими или физическими лицами.

Французский тихоокеанский франк (франк КФП) 
Единым эмиссионным центром для Французской Полинезии, Новой Каледонии, Уоллиса и Футуны, выступает Эмиссионный институт заморских территорий Франции, который выпускает французский тихоокеанский франк (франк КФП), являющийся коллективной валютой перечисленных стран. Характерной особенностью банкнот является то, что одна их сторона посвящена Французской Полинезии, другая — Новой Каледонии. Монеты имеют общий дизайн аверса и два типа национального оформления реверса.

Франк КФА 

Право чеканки собственных памятных монет в дополнение к единой валюте предоставлено 14 государствам, входящим в зону франка КФА (обеих его разновидностей — ВСЕАО и ВЕАС).

Франк КФА ВСЕАО

Франк КФА ВЕАС 
До 1992 года все выпуски банкнот франка КФА ВЕАС (за исключением некоторых номиналов) имели единую для всех участников союза лицевую сторону и различные типы оформления стороны оборотной. Все современные банкноты имеет уже единый дизайн обеих сторон, различаясь лишь идентификационными литерами, которые указывают на принадлежность к конкретной стране. Однако памятные и инвестиционные монеты по-прежнему имеют как общую, так национальную стороны.

Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины 
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины является единой валютой двух составных частей Боснии и Герцеговины — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Единым эмиссионным центром конфедерации является Центральный банк Боснии и Герцеговины. Банкноты в марках имеют единый дизайн обеих сторон только у банкнот достоинством в 200 марок. У всех остальных купюр одна сторона оформлена в едином для двух входящих в конфедерацию государств, другая сторона выполнена в национальном дизайне соответственно (Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской). Монеты по дизайну не различаются. Все банкноты, независимо от дизайна, являются законным платёжным средством в обеих частях Боснии и Герцеговины.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Красавина Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы

Валютные союзы
Списки денежных единиц